est la formule brute de plusieurs isomères.

 Amine
 pipéridine, numéro CAS 
 cyclopentylamine, numéro CAS 
 1-méthyl pyrrolidine, numéro CAS 
 2-méthyl pyrrolidine, numéro CAS 
 3-méthyl pyrrolidine, numéro CAS 
 allyl diméthylamine, numéro CAS 
 cyclobutyl méthylamine, numéro CAS